Accent belge peut désigner :
 accent belge, l'accent des Belges lorsqu'ils parlent français ;
 accent belge, l'accent des Belges lorsqu'ils parlent néerlandais.